Einaudi kan syfta på:

 Giulio Einaudi Editore

Efternamn 
 Giulio Einaudi
 Ludovico Einaudi
 Luigi Einaudi
 Luigi R. Einaudi

Italienska efternamn